La clicherie est l'atelier dans une imprimerie où se pratiquent les opérations de clichage pour l'impression typographique.

Notes et références 

Imprimerie